Trilogy (englisch: Trilogie) bezeichnet:
 Trilogy (Band), maltesische Gesangsgruppe
 Trilogy (spanische Band), spanische Heavy-Metal-Band
 Trilogy (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Frank Perry aus dem Jahr 1969
 Trilogy (Softwareunternehmen), US-amerikanisches Softwareunternehmen

Trilogy ist der Titel folgender Musikalben:
 Trilogy (ATB-Album), 2007
 Trilogy (Chick Corea Trio), 2014
 Trilogy 2 vom Chick Corea Trio, 2020
 Trilogy (Emerson-Lake-&-Palmer-Album), 1972
 Trilogy (Enigma-Album), 1998
 Trilogy (Yngwie-Malmsteen-Album), 1986
 Trilogy (Faderhead-Album), 2010
 Trilogy (The-Weeknd-Album), 2012
 Trilogy: Past Present Future von Frank Sinatra, 1980
 Trilogy von The Cure, 2003 (Doppel-DVD, BD)